Voici la liste des planètes mineures numérotées de 130001 à 131000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 130001 à 131000

130001-130100

130101-130200

130201-130300

130301-130400

130401-130500

130501-130600

130601-130700

130701-130800

130801-130900

130901-131000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000